Thala bezeichnet:

 Thala (Tunesien), eine Stadt in Tunesien
 Titularbistum Thala, ein auf das antike Thala zurückgehendes Titularbistum
 Thala (Gebirge), in der antiken Geographie ein Gebirgszug in Libyen, vielleicht der Tahela Orat im Ahaggar-Massiv in Algerien
 Thala (Schnecke), eine Gattung der Meeresschnecken aus der Familie der Costellariidae
 Spitzname des indischen Schauspielers Ajith Kumar

Sonstiges:
 Thala Dan, ein in den 1950er Jahren in Dänemark gebautes, in der Antarktis eingesetztes und 2007 abgewracktes Forschungsschiff
 Thala Hills, Hügelgruppe im Enderbyland, Antarktika
 Thala Island, Insel vor der Nordküste des Viktorialands, Antarktika
 Thala Rock, Rifffelsen vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands